Maamingili (Alif Dhaal)
 Maamingili (Raa)